Флагом Гваделупы, как заморской территории Франции, является белое полотно со стилизованным изображением солнца и птицы на синем и зелёном фоне с надписью REGION GUADELOUPE, подчёркнутой жёлтой линией.

Официально также используется французский флаг.

Флаг
Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением птиц